ADLK steht für:

 Arbeitskreis Deutsche Landeskirchengeschichte
 Auslandsdienstlehrkraft

Abkürzung